Charly Musonda (1969) – ex calciatore zambiano
 Charly Musonda (1996) – calciatore belga, figlio del precedente